Зайдлиц може да се отнася за:

 Фридрих Вилхелм фон Зайдлиц-Курцбах (1721 – 1773 г.), пруски генерал командващ кавалерията на Фридрих Велики;
 Валтер фон Зайдлиц-Курцбах (1888 – 1976 г.), германски генерал от артилерията на Вермахта по времето на Втората световна война;
 „Зайдлиц“, германски линеен крайцер от Първата световна война. Потопен от екипажа си на 21 юни 1919 г.;
 „Зайдлиц“, германски тежък крайцер, кораб от типа тежки крайцери „Адмирал Хипер“. Преминава преоборудване за самолетоносач, което не е завършено. На 29 януари 1945 г. корпуса на кораба е взривен в залива на Кьонигсберг.